Łowęcice peut désigner, en Pologne :

 Łowęcice, un village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Łowęcice, un village de la voïvodie de Grande-Pologne.